Abba, település Georgiában, USA
ABBA, svéd együttes